Apócrifo de Adán y Eva puede referirse a:

 Primero libro de Adán y Eva
 Segundo libro de Adán y Eva